Das Damendoppel der French Open 1997 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Lindsay Davenport und Mary Joe Fernández. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Mary Joe Fernández und Lisa Raymond, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1997